Инцидент в заливе Сидра:

 Инцидент в заливе Сидра — воздушный бой между истребителями ВМС США и ВВС Ливии в 1981 году.
 Инцидент в заливе Сидра — воздушный бой между истребителями ВМС США и ВВС Ливии в 1989 году.